Il doppio del Fischer Grand Prix 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Robert Lutz e Stan Smith erano i detentori del titolo, ma solo Smith ha partecipato in coppia con Brian Gottfried.

Gottfried e Smith hanno perso nei quarti di finale contro Steve Denton e Tim Wilkison.

Denton e Wilkison hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Sammy Giammalva Jr. e Fred McNair.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Brian Gottfried /  Stan Smith (quarti di finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Frew McMillan (semifinali)
 Bernard Mitton /  Andrew Pattison (semifinali)

 Peter Feigl /  Billy Martin (secondo turno) 
 Sammy Giammalva Jr. /  Fred McNair (finale) 
 Steve Denton /  Tim Wilkison (campioni) 
 Stanislav Birner /  Nick Saviano (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1981